Пале́стро () — топоним в Италии:
 Палестро — коммуна в провинции Павиа.
 Палестро — станция Миланского метрополитена.